Кендрик има више значења:
 Кендрик (Ајдахо)
 Кендрик (Оклахома)